Antón Riveiro Coello – scrittore spagnolo galego
 Armando Riveiro – ex calciatore spagnolo
 José Riveiro – allenatore di calcio spagnolo
 María Eugenia Suárez Riveiro – attrice, cantante e modella argentina